Il dérive de Janko «Jean».

Janković ou Jankovic comme nom de famille 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aleksa Janković (1806-1869), homme politique serbe ;
 
 Aleksandar Janković (né en 1972), footballeur serbe ;
 Boban Janković (1963-2006), basketteur serbe ;
 Boško Janković (né en 1984), footballeur serbe ;
 Božo Janković (1951-1993), footballeur serbo-bosniaque ;
 Filip Janković (1995-), footballeur serbe ;
 Jasmina Janković (née en 1986), handballeuse néerlandaise ;
 Jelena Janković (née en 1985), joueuse de tennis serbe ;
 Jovana Janković (née en 1981), animatrice de télévision serbe ;
 Martin Jankovic (né en 1974), joueur de volley-ball slovaque ;
 Maša Janković (née en 2000), joueuse de basket-ball serbe ;
 Mihailo Janković (1911-1976), architecte serbe ;
 Milan Janković (né en 1959), footballeur yougoslave ;
 Niko Janković (né en 2001), footballeur croate ;
 Nikola Janković (né en 1994), basketteur serbe ;
 Nikola Koka Janković (né en 1926), sculpteur et académicien serbe ;
 Nikola Koka Janković (né en 1926), sculpteur et académicien serbe ;
 Slobodan Janković (né en 1946), footballeur yougoslave ;

Voir aussi

Jancovici (prononcé jancovitch en roumain)